Molekulska formula -{C7H7NO}- se može odnositi na:

 2-Acetilpiridin
 Benzamid